

Люненбург — місто, штат Массачусетс
 Люненбург — місто, штат Вермонт
 Люненбург — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Люненбург — переписна місцевість, штат Вірджинія

Див. також 
 Луненбург